Abzahlung steht für

 Tilgung (Geldverkehr)
 Abzahlungsdarlehen, siehe Tilgungsdarlehen